

Nom de famille 

 Antonio Valente (1520?-1580?), organiste et compositeur italien.
 Caterina Valente (1931), chanteuse, danseuse, guitariste et actrice française.
 Catherynne M. Valente (1979-), romancière, poétesse et critique littéraire américaine.
 Diogo Jorge Moreno Valente (1984), footballeur portugais.
 Joby Valente (1939-), chanteuse et actrice française.
 José Ángel Valente (1929-2000) est un poète espagnol.
 Juliana Valente (1985-), joueuse brésilienne de volley-ball.
 Martin Valente (1967-), réalisateur, scénariste et documentariste français.
 Nuno Valente (1974), footballeur portugais.
 Sergio Paulo Barbosa Valente dit Duda (1980), footballeur portugais.
 Tiago Carlos Morais Valente (1984), footballeur portugais.
 Vincenzo Valente (1855-1921), compositeur et parolier italien.

Pseudonyme 
 J. M. Valente, écrivain français, auteur de roman policier et de roman érotique.

Nom de lieu 

 Valente, municipalité brésilienne de l'État de Bahia.